Plaatsen
Firestone (Colorado), plaats in de Amerikaanse staat Colorado
Firestone (Arizona), historische plaats in de Amerikaanse staat Arizona

Overig
 Firestone Tire and Rubber Company, banden- en rubberbedrijf
 Firestone Country Club, golfclub in de Amerikaanse staat Ohio
 Firestone (Kygo), nummer van Kygo & Conrad